Boskoop ist der Name:
 eines Ortes in den Niederlanden, siehe Boskoop (Niederlande)
 einer Sorte des Kulturapfels, auch Boskop, siehe Schöner aus Boskoop
 eine Sorte der Weinrebe, siehe Boskoops Glorie
 eine Sorte der Besenheide
 eine Sorte der Weigelien

Siehe auch:
 Boskop 1, ein Fossil des anatomisch modernen Menschen aus Südafrika